Лукошков — русская фамилия. Известные носители:

 Лукошков, Борис Степанович (1922 — 1989) — заслуженный художник РСФСР.
 Лукошков, Виктор Петрович (1883 — 1935) — полковник лейб-гвардии Гренадерского полка, участник Белого движения на Юге России.
 Лукошков, Владимир Сергеевич (1906 — 1975) — советский учёный в области СВЧ-электроники, ветеран электронной промышленности, профессор.